XXVIII розыгрыш чемпионата России по гандболу среди женских команд, впервые получивший коммерческое название вместе с титульным спонсором — Суперлига Париматч.

Предварительный этап завершился 4 марта 2020. В связи с пандемией COVID-19, 17 марта исполком ФГР принял решение о приостановке Суперлиги Париматч. 25 марта ФГР принял решение о досрочном завершении Суперлиги Париматч. Окончательные результаты определены 27 апреля 2020 года по результатам предварительного раунда. Чемпионом был признан клуб «Ростов-Дон».

Изменения в турнире 
В турнире дебютировал созданный летом гандбольный клуб ЦСКА.

В отличие от предыдущих сезонов в плей-офф выходят шесть команд вместо восьми. Команды, занявшие первое и второе место автоматически становятся полуфиналистами. Команды с третьего-шестого мест играют четвертьфинальные матчи.

Участники чемпионата

Трансферы 

* Повторный трансфер.

Предварительный этап

Результаты матчей

 •  •

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Награды 
По итогам сезона награждены:
 MVP сезона: Анна Вяхирева (Ростов-Дон)
 Тренер: Амброс Мартин (Ростов-Дон)
 Открытие сезона: Дарья Стаценко (Динамо-Синара)

Символическая сборная сезона:

Итоговое положение команд

Ссылки 

Чемпионаты России по гандболу
2019 год в гандболе
2020 год в гандболе
Чемпионаты России в 2019 году
Чемпионаты России в 2020 году